Марья́н Оле́гович Мы́сык (; ) — украинский футболист, вингер клуба «Рух» (Львов).

Биография 
Воспитанник львовского футбола. Первый тренер — Роман Марич. В 2012 году продолжил обучение в академии донецкого «Металлурга». В том же году дебютировал в юношеской команде клуба Премьер-лиги. За два сезона сыграл за этот коллектив 42 игры, забил 5 голов. В сезоне 2014/15 выступал в молодёжной команде «металлургов».

29 мая 2015 года в матче последнего тура против луцкой «Волыни» Мысык дебютировал в Премьер-лиге, заменив во второй половине матча Антона Поступаленко. В июне того же года вошёл в состав сборной Украины U-19 Александра Головко для участия в финальной части чемпионата Европы в Греции.

После расформирования металлурга стал игоком дебютанта премьер-лиги днепродзердинской «Стали». Первый матч за первую команду «Стали» провёл в начале мая 2016 года.

Летом 2018 года стал игроком полтавской «Ворсклы».

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Верес»